Jasmin Handanovič (1978) – ex calciatore sloveno, di ruolo portiere
 Samir Handanovič (1984) – calciatore sloveno, portiere dell'